idylla (sielanka, bukolika) – gatunek literacki
 idylla – grafika dołączana do systemu Microsoft Windows XP